Jack Torrance est un personnage du roman Shining, l'enfant lumière de Stephen King.
 Jack Torrance (1912-1969) est un athlète, boxeur et joueur de football américain américain, ancien détenteur du record du monde du lancer du poids.